Первая ракетка турнира — Каролина Возняцки — чемпионка соревнований.

Победитель турнира 2010 года — Винус Уильямс — не защищала свой титул.

Сеянные 
Первые восемь сеяных участниц начинают турнир со второго круга.

  'Каролина Возняцки (Титул)
  Вера Звонарева (Третий раунд)  Франческа Скьявоне (Третий раунд)  Саманта Стосур (Четвертьфинал)  Ли На (Второй раунд)  Елена Янкович (Полуфинал)  Виктория Азаренко (Третий раунд)  Агнешка Радваньская (Четвертьфинал)''

<ol start="9">
 Шахар Пеер (Четвертьфинал)
 Марион Бартоли (Третий раунд)
 Флавия Пеннетта (Полуфинал)
 Кайа Канепи (Третий раунд)
 Петра Квитова (Первый раунд)
 Ана Иванович (Первый раунд)
 Алиса Клейбанова (Четвертьфинал)
 Светлана Кузнецова (Финал)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Теннисный чемпионат Дубая 2011